Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 19 лет)  — баскетбольный турнир, образованный в 1985 году. До 2005 года турнир проводился 1 раз в четыре года, а начиная с 2007 года каждые два года.

История

Результаты

Призёры

Ссылки 
Страница на сайте ФИБА

Чемпионаты мира по баскетболу среди девушек